Hughes County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Hughes County, Oklahoma 
 Hughes County, South Dakota